Mäebe – wieś w Estonii, w gminie Kihelkonna
 Mäebe – wieś w Estonii, w gminie Torgu.